Regent, tipo di vitigno
Regent's Park, parco di Londra
Regent (Dakota del Nord), città degli Stati Uniti
Regent, birrificio della Repubblica Ceca
Régent, famoso diamante
Ivan Regent, politico jugoslavo

Pagine correlate 
 Reggente
 Reggenza